Plaats in Indonesië
 Ngadirenggo (Pogalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Ngadirenggo (Wlingi), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java